Bitwa pod New Ross – bitwa, która miała miejsce w 1643 r.
 Bitwa pod New Ross – bitwa, która miała miejsce 5 czerwca 1798 r.